L'Idiot, film français de Georges Lampin, sorti en 1946 ; 
 L'Idiot (白痴, Hakuchi), film japonais d'Akira Kurosawa, sorti en 1951 ; 
 L'Idiot (Идиот), film soviétique d'Ivan Pyriev, sorti en 1958 ; 
 L'Idiot, film français de Pierre Léon, sorti en 2009 ;
 L'Idiot ! (en , translit. Durak), film russe de Youri Bykov, sorti en 2014.

Voir aussi